San Bjađo ima više značenja:
 San Bjađo (Ankona)
 San Bjađo (Breša)
 San Bjađo (Kozenca)
 San Bjađo (Kuneo)
 San Bjađo (Ferara)
 San Bjađo (Đenova)
 San Bjađo (Mantova)
 San Bjađo (Mesina)
 San Bjađo (Modena)
 San Bjađo (Novara)
 San Bjađo (Padova)
 San Bjađo (Pavija)
 San Bjađo (Peruđa)
 San Bjađo (Pjačenca)
 San Bjađo (Ravena)
 San Bjađo (Ređo Emilija)
 San Bjađo (Rijeti)
 San Bjađo (Salerno)
 San Bjađo (Sijena)
 San Bjađo (Teramo)